En informatique l'architecture SPARC est une architecture de processeurs ouverte ;
 en biologie, il s'agit du gène ou de l'autre nom de l'ostéonectine ;
 dans le milieu de l'édition, SPARC est l'abréviation de « Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition »
 SPARC est un réacteur tokamak de fusion nucléaire.

Sigle de 5 caractères ;